Бејкерсвил има више значења:
 Бејкерсвил (Мериленд)
 Бејкерсвил (Северна Каролина)